Pristina kan syfta på:

 Pristina (djur) – ett släkte av ringmaskar

Geografi

Kosovo 

 Pristina (kommun) – en kommun
 Priština (huvudstaden i Kosovo), 
 Pristina distrikt, distrikt,